Петровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в истории РФ, Российской Империи и СССР.

Волости в РФ 
 Петровская волость в Ленинградской области реорганизована в 2006 году в Петровское сельское поселение.
 Петровская волость — в составе Псковской области (после слияния в 2006 году с Ладыгинской волостью реорганизована в Макушинскую волость).

Исторические волости (в РИ и СССР) 
 Петровская волость — в составе Холмогорского уезда Архангельской губернии.
 Петровская волость — в составе Переславского уезда Владимирской губернии.
 Петровская волость — в составе Юрьевского уезда Владимирской губернии.
 Петровская волость — в составе Павловского уезда Воронежской губернии.
 Петровская волость — в составе Котельничского уезда Вятской губернии.
 Петровская волость — в составе Уржумского уезда Вятской губернии.
 Петровская волость — в составе Мариупольского уезда Екатеринославской губернии.
 Петровская волость — в составе Верхнеудинского уезда Забайкальской области.
 Петровская волость — в составе Рыльского уезда Курской губернии.
 Петровская волость — в составе Верейского (до 1918), Наро-Фоминского (1918—1922) и Звенигородского (1922—1929) уездов Московской губернии.
 Петровская волость — в составе Клинского уезда Московской губернии.
 Петровская волость — в составе Оренбургского уезда Оренбургской губернии.
 Петровская волость — в составе Гадячского уезда Полтавской губернии.
 Петровская волость — в составе Константиноградского уезда Полтавской губернии.
 Петровская волость — в составе Миргородского уезда Полтавской губернии.
 Петровская волость — в составе Опочецкого уезда Псковской губернии.
 Петровская волость — в составе Егорьевского уезда Рязанской губернии.
 Петровская волость — в составе Бузулукского уезда Самарской губернии.
 Петровская волость — в составе Петровского уезда Саратовской губернии.
 Петровская волость - волость в Новогригорьевском (до 1900), а затем в Благодарненском (1900—1924) уезде Ставропольской губернии.
 Петровская волость — в составе Бердянском уезде Таврической губернии.
 Петровская волость — в составе Феодосийском уезде Таврической губернии.
 Петровская волость — в составе Стерлитамакском уезде Уфимской губернии.
 Петровская волость — в составе Изюмском уезде Харьковской губернии.
 Петровская волость — в составе Александрийском уезде Херсонской губернии.
 Петровская волость — в составе Ананьевском уезде Херсонской губернии.
 Петровская волость — в составе Одесском уезде Херсонской губернии.

См. также